Radunin – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek
 Radunin – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek]